Каринтийский плебисцит 10 октября 1920 года был одним из референдумов, проведённых на территории этнически смешанных регионов Восточной Европы с целью определения их территориально-административной принадлежности к тому или иному государству. Завершился передачей всей плебисцитной Каринтии в состав Австрии несмотря на то что в 2 из 4 плебисцитных округах население высказалось за присоединение к будущей Югославии. Несмотря на противоречивые результаты референдума, граница, установленная в результате его проведения, была ещё раз подтверждена двусторонним соглашением между Югославией и Австрией в 1955 году.

Геополитическая ситуация 
Фактически данный референдум явился следствием Сен-Жерменского мирного договора 1919 года. В неспокойные 1920-е годы геополитическая обстановка в Европе менялась быстро и непредсказуемо. Если ещё в 1919 году в странах-победителях Первой мировой войны, инициировавших референдум, преобладали антинемецкие настроения, то в 1920-м году Великобритания уже начала опасаться усиления Франции и формирующегося СССР на континенте, а потому приложила все усилия для минимизации этих процессов за счёт укрепления границ немецкого государства на востоке.

Условия проведения 
На протяжении 1919—1920 гг. Каринтия подверглась этническому джерримандерингу, в ходе которого небольшая, но политически значимая часть её территории (долина р. Межица с Дравоградом и Езерско) с исключительно словенским населением была передана Королевству сербов, хорватов и словенцев без всякого референдума. Практически полностью словенская Зильская долина также без плебисцита передана Австрии, а Канальская долина, точно также без плебисцита, была уступлена Италии. Эти шаги уменьшили концентрацию словенцев на территориях, на которых должен был состояться плебисцит. Сама плебисцитная территория в свою очередь была подразделена на две зоны: преимущественно словенскую зону А на юге и преимущественно немецкую зону Б на севере. Примечательно, что плебисцит в северной зоне Б должен был состояться только в случае победы сторонников Югославии в зоне А.

Агитация среди населения 

Обеим сторонам, австрийской и югославской, разрешалось проводить агитацию в сравнительно непринуждённой обстановке, в отличие от той же Восточной Пруссии, где немецкие власти подавляли пропольскую агитацию. Тем не менее, напряжение сохранялось: проавстрийские агитаторы обрисовывали Королевство сербов, хорватов и словенцев как бедное, хаотичное и экономически нестабильное формирование. В свою очередь, проюгославская сторона взывала к национальным чувствам славянского большинства, подчёркивая уважение к простому образу жизни славянских крестьян и недовольство спекуляцией немецких бюргеров.

Результаты 

Анализ результатов голосования показал, что за Австрию голосовали практически все этнические немцы, жители городов, а также 40 % местных словенцев, что и обеспечило победу проавстрийской стороны. За Югославию проголосовало 60 % словенцев. Многие словенцы голосовали за Австрию только потому, что плебисцитная зона А была искусно проведена вплоть до предместий города Целовца (ныне Клагенфурт), но сам город оставался вне её. Такое распределение зон вызвало у словенских крестьян боязнь потерять рынок в Целовце в случае югославской победы. В результате многие словенские крестьяне голосовали за Австрию.

Сравнения 
Примечательно, что интерпретация результатов Каринтийского референдума была гораздо более бескомпромиссной, чем аналогичного плебисцита в Восточной Пруссии. Несмотря на то, что Варминско-Мазурский плебисцит показал, что 98 % мазурского населения пожелали остаться в составе Германии, организаторы референдума всё же уступили Польше несколько небольших приграничных деревень, где большинство населения проголосовало за вхождение в состав Польши, даже несмотря на сильное немецкое давление. В Каринтии, где голоса разделились почти поровну по географическому признаку, никаких территориальных уступок югославской стороне сделано не было, даже несмотря на то, что географически жители более половины территории зоны А в Каринтии, пусть и с меньшей плотностью населения, высказалось за вхождение в состав Югославии. В некоторых приграничных с Югославией муниципалитетах вдоль хребта Караванке доля голосов, отданных за Югославию, превышала 90 %. Им также не было позволено присоединиться к последней.

Примечания 

Каринтия
История Австрии
Референдумы 1920 года
Референдумы  в Австрии